Барон — многозначное понятие:

 Барон — титул.
 Барон (у цыган) — искажённое «баро» (цыг. глава клана).
 «Цыганский барон» — оперетта Иоганна Штрауса.
 Барон Мюнхгаузен — литературный и исторический персонаж.
 Барон — божество в религии вуду.
 «Барон» — первая часть телевизионного сериала «Бандитский Петербург».

Носители фамилии 
 Барон, Алексей Владимирович (род. 1954) — российский писатель-фантаст.
 Барон, Анри Шарль Антуан (1816—1885) — французский живописец и график.
 Барон, Арон Давидович (1891—1937) — революционер и анархо-синдикалист.
 Барон, Борис Абрамович (род. 1935) — советский тренер по спортивной гимнастике
 Барон, Генрик (1887—1907) — польский революционер, член Боевой организации ППС.
 Барон, Давид (род. 1973) — французский боец смешанного стиля.
 Барон, Двора (1887—1956) — израильская писательница, переводчик, редактор.
 Барон, Карлис (1912—1996) — латвийский советский архитектор, ландшафтный дизайнер.
 Барон, Кришьянис (1835—1923) — латышский писатель, фольклорист и общественный деятель, собиратель дайн — латышских народных песен.
 Барон, Леонид Иосифович (1969—2009) — российский экономический и политический деятель.
 Барон, Митье (1908—1948) — нидерландская пловчиха и прыгунья в воду, призёр Олимпийских игр.
 Барон, Михаил Давидович (1894 — ?) — украинский революционер, один из основателей украинского Червонного казачества.
 Барон, Мишель (1653—1729) — французский актёр.
 Барон, Пётр Юрьевич (род. 1980) — российский экономический и политический деятель.
 Барон, Сэмюэл (1925—1997) — американский флейтист.
 Барон, Таль (род. 1992) — израильский шахматист, гроссмейстер (2011).
 Барон, Франсин — доминикский политик, государственный деятель.
 Барон, Юлиус (1834—1898) — немецкий правовед, автор труда «Система римского гражданского права».

Животное 
 Барон (известный как Тимур) (2014—2019) — самец домашней козы, обитатель Приморского сафари-парка (Шкотовский район Приморского края, Россия), ставший знаменитым в 2015—2017 годы.

См. также 
 «По имени Барон...» — российский телесериал 2002 года.
 Баронет
 Баннерет
 На-барон — придуманный титул в цикле фантастических романов «Хроники Дюны» американским писателем Фрэнком Гербертом.
 Бар-Он

Примечания